Ви́ктор Алекса́ндрович Голубо́вский (род. 22 июля 1985, Салават, Башкирская АССР, РСФСР) — российский спидвейный гонщик. Чемпион России в командном зачёте. Бронзовый призёр чемпионата Европы среди пар 2011 г.

Карьера 
Родился в городе Салавате, где и стал заниматься спидвеем. С 2002 года в составе клуба «Салават» начинает принимать участие в розыгрышах КЧР. Первая гонка: «Мега-Лада» — «Салават», 2 июня 2002 года, первый заезд: 3. Кузин, К.Корнев, Р.Иванов, Голубовский, итого в матче 0 очков (0;0;0), победа «Мега-Лады» 65:25. Первое набранное очко: гонка «Салават» — «Восток», 8 июня 2002 года, заезд 5. К.Корнев, Г.Харченко, Голубовский, Карайченцев-и, итого в матче 1 очко (1;п;0;0), победа «Салавата» 47:42.

С 2002 года и по 2012 выступал за клуб «Салават», за исключением сезона-2009, когда клуб не участвовал в КЧР. За это время стал бронзовым призёром командного чемпионата страны 2004 г., серебряным призёром парного чемпионата 2008 г.

Особенно успешным для спортсмена стал сезон-2011, в котором Виктор Голубовский в паре с Ренатом Гафуровым завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы среди пар, а также стал единственным российским гонщиком, дошедшим до финала Гран-При Челлендж.

Перед сезоном 2013 перешёл в СК «Восток», с которым стал серебряным призёром чемпионата страны.

С 2009 по 2013 год в составе клуба «Колеяж» (Равич) выступал в польских Второй и Первой спидвейных лигах.

Среднезаездный результат

Достижения

Примечания 

Спидвей-гонщики России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся 22 июня
Родившиеся в Салавате
Википедия:Биографии современников